Фаджето-Ларио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 1172 человека (2008 г.), плотность населения составляет 65 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 22020. Телефонный код — 031.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики